

Боферт — місто, штат Північна Кароліна
 Боферт — місто, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Бофор ()